Zierfuß ist der Familienname folgender Personen:

 August Zierfuß (1803–1867), deutscher Nadler und Unternehmer
 Harald Zierfuß (* 2000), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter
 Trude Zierfuß, Geburtsname von Trude Massloff (1885–1943), deutsche Malerin und Grafikerin